Fejø (eiland), eiland in Denemarken
 Fejø (parochie), parochie in Denemarken